Christin Wurth (1980-), athlète américaine, spécialiste du demi-fond ;
 Jackson Wurth, acteur américain ;
  (1863-1945), ingénieur luxembourgeois qui a donné son nom à l'entreprise Paul Wurth S.A. ;
 Xavier Wurth (1869-1933), un peintre liégeois ;